Chaman kan syfta på följande platser:

Iran 

 Chaman (ort i Iran), Kermanshah, 
 Chaman Lāleh, ort, Khuzestan,

Pakistan 

 Chaman, Pakistan, stad, 

Robotskapade Iranförgreningar